Batista hace referencia a varios artículos:

Personas
 Fulgencio Batista, dictador cubano.
 Sergio Batista, exfutbolista argentino y actual técnico.
 Esteban Batista, baloncestista uruguayo.
 Ricardo Batista, futbolista portugués.
 Dave Batista, luchador profesional estadounidense.
 João Batista da Silva, futbolista brasileño.
 José María Batista, mejor costalero de Sevilla.

Además
 Batista (tejido), tejido de algodón o lino.